Browning M1900 – belgijski pistolet samopowtarzalny
 Colt M1900 – amerykański pistolet samopowtarzalny
 Hotchkiss M1900 – francuski ckm produkowany na zamówienie armii japońskiej
 Mannlicher M1900 – austriacki pistolet samopowtarzalny